Владимир Шкрабак:
 Шкрабак, Владимир Ильич (род. 1948) — актёр.
 Шкрабак, Владимир Степанович — доктор наук, профессор, ректор СПбГАУ.